Нормальность — соответствие норме.
 Нормальность — молярная концентрация эквивалента, см. Концентрация растворов;
 Нормальность — свойство топологического пространства, см. нормальное пространство

См. также 
 Норма
 Нормальный